Guillaumin är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 André Guillaumin (1885–1974), fransk botanist 
 Armand Guillaumin (1841–1927),  fransk konstnär
 
 Colette Guillaumin (1934–2017), fransk sociolog och feminist